Villefranche je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Villefranche (Gers) – obec v departementu Gers
 Villefranche (Yonne) – obec v departementu Yonne
 Villefranche-d'Albigeois – obec v departementu Tarn
 Villefranche-d'Allier – obec v departementu Allier
 Villefranche-de-Conflent – obec v departementu Pyrénées-Orientales
 Villefranche-de-Lauragais – obec v departementu Haute-Garonne
 Villefranche-de-Lonchat – obec v departementu Dordogne
 Villefranche-de-Panat – obec v departementu Aveyron
 Villefranche-de-Rouergue – obec v departementu Aveyron
 Villefranche-du-Périgord – obec v departementu Dordogne
 Villefranche-du-Queyran – obec v departementu Lot-et-Garonne
 Villefranche-le-Château – obec v departementu Drôme
 Villefranche-sur-Cher – obec v departementu Loir-et-Cher
 Villefranche-sur-Mer – obec v departementu Alpes-Maritimes
 Villefranche-sur-Saône – obec v departementu Rhône
 Labastide-Villefranche – obec v departementu Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Hilaire-de-Villefranche – obec v departementu Charente-Maritime
 Saulmory-et-Villefranche – obec v departementu Meuse